elválasztás: nyelvészeti fogalom, szóelemek írásjellel való elkülönítése, ill. ennek helyesírási szabálya
elválasztás: az élő szervezetben termelődő anyagok testnedvekbe juttatásának folyamata; szekréció
elválasztás: kémiai művelet, egy adott rendszer összetevőinek, alkotóelemeinek elkülönítése
elválasztás: csecsemő, ill. növendék állat átszoktatása szopásról az életkornak megfelelő táplálékbevitelre